Danckwerth ist der Name von
 Danckwerth (Adelsgeschlecht), 1776 erstmals in den Reichsadelsstand erhobene Familie
 Danckwerth & Sohn, Uhrmacherbetrieb in Hannover

Danckwerth ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Danckwerth (1605–1672), Bürgermeister von Husum und Herausgeber eines Kartenwerkes

 Florian Danckwerth (* im 20. Jahrhundert), deutscher Orthopäde, Chefarzt der Klinik für Konservative Orthopädie und Schmerzklinik des St. Elisabeth-Hospitals Meerbusch-Lank

Siehe auch
 Danckwardt
 Dankwart
 Danckwerts
 Danckwortt
 Dankwerth
 Dankworth
 Dankwort